Гавацци:

 Гавацци — семья ломбардских банкиров и промышленников из Дезио.

Персоналии 
 Гавацци, Алессандро (1809—1889) — итальянский политический и религиозный деятель.
  (1861—1944) — хорватский географ итальянского происхождения.
 Гавацци, Франческо (род. 1984) — итальянский велогонщик.